Exeter är en stad i Devon. Det kan också avse:

Platser
Australien
Exeter, New South Wales
Exeter, South Australia
Exeter, Tasmanien

Kanada
Exeter, Ontario

Storbritannien
Exeter, Devon – den ursprungliga Exeter
Exeter (brittisk parlamentsvalkrets)
Exeter District - distrikt i Storbritannien
Exeter International Airport
University of Exeter

USA
Exeter, Kalifornien
 Exeter, Connecticut, en by inom staden Lebanon
Exeter, Illinois
Exeter, Maine
 Exeter (Federalsburg, Maryland), listad på NRHP i Maryland
Exeter Township, Michigan
Exeter, Missouri
Exeter, Nebraska
Exeter, New Hampshire
Phillips Exeter Academy, en fristående gymnasieskola
Exeter High School (New Hampshire), en kommunal skola
Exeterincidenten, en UFO-incident 1965 UFO
Exeter, New York
Exeter, Pennsylvania
Exeter, Rhode Island
Exeter, Wisconsin
Exeter (samhälle), Wisconsin, ett icke-inkorporerat område
Exeter Township, Pennsylvania
Exeter (Leesburg, Virginia), listad på NRHP i Virginia

Övrigt
Exeter College, Oxford, England
Exeter College, Exeter, England
, flera fartyg i Royal Navy
Hertig av Exeter
Earl av Exeter
Markis av Exeter
Exeterboken, manuskript innehållande fornengelsk diktning

Fiktion
, ett rymdskepp som förekommer i Star Trek-avsnittet "The Omega Glory" och i spinoffen Starship Exeter
Exeter (Scion), en fiktiv prisjägare i CrossGen Sigilverse
Exeter, ledaren för utomjordingarna i filmen This Island Earth